Marcus Livius Drusus ist der Name folgender Personen:

* Marcus Livius Drusus der Ältere († 108 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Livius Drusus der Jüngere (~124 v. Chr.–91 v. Chr.), römischer Politiker